

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione faroese con il , con cui ha anche realizzato 3 reti in 12 presenze nei turni preliminari delle competizioni UEFA per club.

Nazionale
Nel 2018 ha esordito nella nazionale faroese.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
Campionati faroensi: 2'
Víkingur Gøta: 2016, 2017

Coppa delle Isole Fær Øer: 5
Víkingur Gøta: 2009, 2012, 2013, 2014, 2015

Supercoppa delle Isole Fær Øer: 3
Víkingur Gøta: 2014, 2015, 2016

Altri progetti

Collegamenti esterni